Финал 11-го чемпионата СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  в Кисловодске в 1967 году по круговой  системе. Участие приняли 14 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Победительницы турнира Лариса Агафонова и Иоганна Цине набрали по 8½ очков. Между ними был проведён дополнительный матч за звание чемпиона СССР, в котором со сётом 4—2 победила Агафонова.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1968-4, с.4

Женщины
 1967 год в шашках